Соло́мка, соломи́нка або соломонька — зменшувально-пестливе від слова соло́ма — сухі стебла злакових і бобових зернових культур, що залишаються після обмолоту і які використовують як корм для тварин, паливо, а також для підсте́лення, покриття будівель і т. ін., а також стебла льону, конопель, кенафа та інших рослин, що втратили листя, суцвіття, насіння.

Прізвище 
 Соломка Євгеній Сергійович — солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.
 Соломка Опанас Данилович (1786—1872) — генерал-лейтенант, інспектор арсеналів і парків інженерного відомства.
 Соломка Юрій Анатолійович (нар. 1990) — український футболіст, півзахисник клубу ФК «Полтава».
 Соломка Микола Вікторович (1856—1903) — військовий лікар-хірург, доктор медицини (1889), головний лікар лікарні при Покровському монастирі з 1893 по 1903 рік, одночасно очолював Київський військовий госпіталь (1899—1902).

Література 
 Соломка — героїня книги «Пригоди Незнайка і його товаришів», агроном, вирощувала кавуни.
 «Соломинка» — японська казка.
 «Соломинка, вуглинка і біб» — казка братів Грімм.

Топоніміка 
 Соломка — село в Україні, в Рівненському районі, Рівненської області.

Інше 
 Соломка — хлібобулочний виріб; популярний смаколик.
 Соломка для напоїв — трубочки, призначені для втягування напоїв до порожнини рота.
 Інкрустація соломкою — оздоблення виробів, інтер'єрів, різнокольоровими смужками з соломи.

Див. також 
 Соломин
 Соломін

Примітки